П'єр Безьє () (1910—1999) — французький інженер і винахідник.

 Безьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Безьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Безьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро.